Bili est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Saints chrétiens 
 Bili  († ), évêque de Vannes en Bretagne, considéré comme saint. 
 Bili II († entre 915 et 919), ou Bille ou Bily (latin : Bilius), évêque de Vannes en Bretagne, martyr par la main des Vikings païens ; fêté le 23 juin. 

Un abbé de l'abbaye Saint-Sauveur de Redon, décédé le  porte le même nom.

Musique
 Le bili (en mandarin : trad : 篳篥 ; sim : 筚篥 ) est un hautbois chinois en bambou à double anche.

Références